Pico do Fogo
 Pico do Fogo (Ilha Terceira)
 Pico do Fogo (Lagoa)

 Colima (vulcão) no México, também é conhecido como Vulcão do Fogo.

Desambiguações de topônimos